Niemcy:
 Sommersdorf – dzielnica Penkun
 Sommersdorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Sommersdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Zobacz też:
 Sommerstorf